Ксе́ния Дени́совна Разува́ева (род. 6 февраля 1991 года, Москва, РСФСР) — российский государственный и политический деятель. Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи с 17 мая 2021 года. Член Наблюдательного совета Российского движения детей и молодёжи.

Биография 
Родилась 6 февраля 1991 года в Москве.

Окончила факультет государственного управления РАНХиГС.

Позже получила степень магистра в РГСУ.

Карьера 
В 2013 года руководила московским отделением всероссийской общественной организации Союз добровольцев России, сотрудничала с Молодой гвардией «Единой России».

В 2013 году основала фонд поддержки общественных инициатив и добровольчества. Фонд ликвидирован в 2019 году.

С начала 2014 года была заместителем директора государственного автономного учреждения культуры «Московский центр детского, семейного отдыха и оздоровления».

В мае 2014 года Ксения Разуваева возглавила федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр, подведомственное учреждение Росмолодежи).

Являлась организатором молодёжных образовательных форумов: «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида на Бакальской косе», «Итуруп», «Балтийский Артек», «Евразия», отвечала за координацию государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016—2020 гг.», ведение работы по развитию волонтерства в России.

В 2017 году руководила дирекцией по подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Российской Федерации, в 2018 году — дирекцией по проведению года добровольца (волонтёра) в России.

В 2018 году была руководителем организационного департамента в избирательном штабе кандидата в Президенты Российской Федерации Владимира Путина.

С 2018 года — член Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

В 2020 году в период пандемии коронавируса в Российской Федерации стала одним из организаторов всероссийской волонтёрской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

В 2021 году перешла на работу в Администрацию президента Российской Федерации, где возглавляла департамент молодёжных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам.

17 мая 2021 года назначена Руководителем Федерального агентства по делам молодёжи.

Награды 
 Орден Дружбы (2018)
 Медаль «За укрепление боевого содружества»  (Минобороны России)

Семья 
По информации на официальном сайте Росмолодёжи — не замужем. По данным некоторых источников мужем Ксении является Павел Зенькович (предположительно с 2017 года), бывший зам. министра просвещения.

Ссылки

Примечания 

Руководители Росмолодежи